Amerikai Egyesült Államok
Chama (Colorado)
Chama (Új-Mexikó)
 Venezuela
Chama (régészeti lelőhely), maja romváros